Дети кукурузы:
 «Дети кукурузы» — рассказ Стивена Кинга.
 «Дети кукурузы» — серия фильмов: